De wielerkoers Le Samyn is een eendaagse wegwedstrijd voor zowel mannen als vrouwen. In 2022 werden beide verreden op 1 maart met vertrek in Quaregnon en aankomst in Dour.

Mannen

De koers bij de mannen ging over een afstand van 209 kilometer en maakte zowel deel uit van de UCI Europe Tour 2022 als de Exterioo Cycling Cup 2022. De Italiaan Matteo Trentin won deze editie. 

{{Tabel klassement wielerwedstrijd
| hoofding= Le Samyn 2022
| eenheid= Tijd
| trui   = krans
| jaar   = 2022
| ploegen=
| e1      =  Matteo Trentin| e1plg   =  UAE Team Emirates| e1res   =  4u49'29" | e2      =  Hugo Hofstetter
| e2plg   =  Arkéa-Samsic
| e2res   = z.t.
| e3      =  Dries De Bondt
| e3plg   =  Alpecin-Fenix
| e3res   = z.t.
| e4      =  Stan Dewulf
| e4plg   =  AG2R-Citroën
| e4res   = z.t.
| e5      =  Loïc Vliegen
| e5plg   = 
| e5res   = z.t.
| e6      = 
| e6plg   =  Lotto Soudal
| e6res   = z.t.
| e7      =  Dries Van Gestel
| e7plg   =  TotalEnergies
| e7res   = z.t.
| e8      =  Bert Van Lerberghe
| e8plg   =  Quick Step-Alpha Vinyl
| e8res   = z.t.
| e9      =  Rasmus Tiller
| e9plg   =  Uno-X Pro Cycling Team
| e9res   = + 4"
| e10     =  Arnaud De Lie
| e10plg  =  Lotto Soudal
| e10res  = z.t.
| e1ned   = Daan Hoole
| e1np    = 20
| e1nplg  =  Trek-Segafredo
| e1nres  = z.t.
}}

Vrouwen

De elfde editie van Le Samyn des Dames''' werd gewonnen door de Deense Emma Norsgaard.

Eendagswielerwedstrijd in 2022
UCI Europe Tour 2022
2022